Хунта де лос Аројос има више значења:

 Хунта де лос Аројос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хунта де лос Аројос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику